

Biografia 
Dirigente del  dal 1980 al 1987, vi è poi tornato nel 2003, dopo alcune parentesi nel Bologna, nella  e nel , come assistente del presidente e direttore Paolo del Luca e come direttore sportivo, fino al 2009, contribuendo alla crescita della società e alla sua permanenza nella massima divisione calcistica, tanto da meritarsi il premio De Luca attribuito ogni anno a personalità che hanno contribuito al prestigio della società senese. Dopo un addio non troppo sereno approda alla Colligiana che milita nel campionato di Lega Pro Seconda Divisione.
Nel dicembre 2009 passa al Bologna Football Club 1909, e con il cambio di proprietà del Siena calcio da Giovanni Lombardi Stronati a Massimo Mezzaroma torna alle dipendenze della società senese.

Nel 2004 è stato deferito nell'ambito delle inchieste sul calcioscommesse in relazione al risultato della partita -Lecce. Durante le indagini Osti ha dichiarato di «non poter escludere che calciatori del Siena o di altre squadre possano aver alterato i risultati di alcune partite». Al termine delle indagine da parte dell'Ufficio inchieste Osti è stato condannato per omessa denuncia a sei mesi di inibizione unitamente all'allenatore del Siena Giuseppe Papadopulo e al direttore sportivo del  Nelso Ricci.
Nel febbraio 2005 è stato poi testimone di un altro episodio controverso al termine della partita - che ha visto coinvolto alcuni  calciatori tra cui Riccardo Zampagna.

Dal 2017 è presidente del Circolo Pattinatori Grosseto.

Note

Voci correlate 
Siena Calcio

Osti, Stefano
Dirigenti dell'A.C.R. Siena 1904
Dirigenti della Colligiana